Trevor může být :

 anglosaské křestní jméno
 Trevor (příjmení) – příjmení osob
 John Trevor – více různých osob
 postava žábáka z knih o čarodějnickém učni Harry Potterovi